Зренянин:

 Зренянин — город в Сербии.
 Зренянин — община в Сербии, входит в Среднебанатский округ.
 Зренянин, Жарко — член ЦК Коммунистической Партии Югославии.